Zernikow ist der Name folgender Orte in Brandenburg:
 Zernikow (Großwoltersdorf), Ortsteil von Großwoltersdorf im Landkreis Oberhavel
 Zernikow (Nordwestuckermark), Wohnplatz in der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark
 Zernikow (Plattenburg), Gemeindeteil der Gemeinde Plattenburg im Landkreis Prignitz

Zernikow ist auch der Nachname 
 eines Meiereibesitzers in Alt-Berlin
 des deutschen Kinder- und Jugendarztes Boris Zernikow
 des Kriegshelden aus dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71, Ludwig August Zernikow

Siehe auch: 
Zernickow
Černíkov (Begriffsklärung)
Czernikowo
Tschernikow
Tschernikowsk